Diretmoides är ett släkte av fiskar. Diretmoides ingår i familjen Diretmidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Beryxartade fiskar
Diretmoides